Il singolare del torneo di tennis Schickedanz Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Peter Luczak che ha battuto in finale Fabio Fognini 4-6, 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Kristian Pless (primo turno)
 Michael Berrer (semifinali)
 Peter Luczak (Campione)
 Fernando Vicente (secondo turno)

 Frederico Gil (secondo turno)
 Bruno Echagaray (primo turno)
 Lukáš Lacko (quarti di finale)
 Albert Portas (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Schickedanz Open 2007